PEAR steht als Abkürzung für:

 PHP Extension and Application Repository, Sammlung von Modulen und Erweiterungen für die Skriptsprache PHP
 Princeton Engineering Anomalies Research, Institut der Universität Princeton, das Beeinflussung von zufälligen oder maschinengesteuerten Prozessen durch Gedankenkraft untersucht
 Processing Engine Archive, Format zum Paketieren von UIMA-Komponenten.

Pear bezeichnet:

 Pear (Užice), Ort in Serbien
 PearPC, Emulator
 Pear-Sprachen, austroasiatische Sprachgruppe

Pear ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Pear (* 1953), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tom Hatherley Pear (1886–1972), Professor der Psychologie

Siehe auch:
 Peer
 Pier
 Pears

Abkürzung